Веригата може да се отнася за:

 Веригата – български игрален филм от 1964 година
 Синархическа верига или Веригата – старото име на Всемирно бяло братство
 Веригата (книга) – книга на Ейдриън Маккинти